Personen
 Marie Boehlen (1911-1999), Zwitserse advocate, jeugdrechter en politica
Plaatsen
 Böhlen (Saksen), gemeente in Saksen, Duitsland
 Böhlen (Thüringen), gemeente in Thüringen, Duitsland